Kreder ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Kreder (* 1987), niederländischer Radrennfahrer
 Michel Kreder (* 1987), niederländischer Radrennfahrer
 Raymond Kreder (* 1989), niederländischer Radrennfahrer
 Wesley Kreder (* 1990), niederländischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Greder